Stjärntjärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stjärntjärnen, Värmland, sjö i Sunne kommun, 
Stjärntjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (14,4 ha)
Stjärntjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 706811-156976), sjö i Sollefteå kommun, 
Stjärntjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 706841-156983), sjö i Sollefteå kommun,  (6,3 ha)
Stjärntjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 706898-156973), sjö i Sollefteå kommun, 
Stjärntjärnarna (Junsele socken, Ångermanland, 706914-156968), sjö i Sollefteå kommun, 
Stjärntjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn